La notte di San Lorenzo – film del 1982 diretto da Paolo e Vittorio Taviani
 La notte di San Lorenzo – singolo di Murubutu del 2018
 La notte di San Lorenzo – singolo di Luchè del 2022

Pagine correlate 
 Notte di San Lorenzo